Ostium (anatomia). Orifici molt fi d'entrada d'un conducte de certs òrgans, especialment de les trompes de Fal·lopi i d'Eustaqui.
 Ostium (esponges). Obertures de les esponges que permeten el pas de l'aigua a través seu, la qual porten a la cavitat central del cos.
 Ostium primum. Envà de l'embrió que divideix l'aurícula primitiva en dues cavitats. Apareix durant la tercera setmana de vida embrionària.